Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Chelsea FC in het seizoen 2012–2013. Het was het 21ste opeenvolgende seizoen dat de club uit Londen uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League.

Trainer-coach Roberto Di Matteo kreeg zijn ontslag op 21 november. Dat meldde de club een dag na de 3-0 nederlaag in de UEFA Champions League tegen Juventus, op Twitter en de eigen website. In de Premier League stond de club uit Londen op dat moment op de derde plaats, op vier punten van koploper Manchester City. In de laatste vier competitiewedstrijden bleef Chelsea zonder overwinningen.

Vorig seizoen loste Di Matteo de ontslagen André Villas-Boas af als interim-trainer. Tot veler verbazing won hij kort daarop met Chelsea de finale van de strijd om de Champions League. In de eindstrijd werd na strafschoppen gewonnen van Bayern München. Kort daarop tekende de oud-middenvelder een vast contract bij de 'The Blues'.

FA Community Shield

Wedstrijden

UEFA Super Cup

Wedstrijden

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Chelsea, die in het seizoen 2012/13 onder leiding van interim-coach Rafael Benítez als derde eindigden in de Premier League.

UEFA Champions League

Wedstrijden

UEFA Europa League

Wedstrijden

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

WK clubteams

Wedstrijden

Chelsea FC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2012/13